Ferreira Campos ist der Familienname folgender Personen:

 Catarina Isabel Ferreira Campos (* 1985), portugiesische Fußballschiedsrichterin, siehe Catarina Campos
 Edimo Ferreira Campos (* 1983), brasilianischer Fußballspieler